Cymric bezeichnet:

 Cymric (Schiff), ein Passagierschiff
 Cymric (Katze), eine Katzenart

Siehe auch:
 Kymrisch